Dejan Đurđević – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Ivan Đurđević – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Marko Đurđević – pittore, illustratore e fumettista serbo
 Uroš Đurđević – calciatore serbo